Het spookschip (Roodbaard), een stripverhaal uit de reeks van Roodbaard uit 1966 
Het spookschip (Jerom groene reeks), een stripverhaal uit de reeks van Jerom uit 1969
Het spookschip (Jerom), een stripverhaal uit de reeks van Jerom uit 1983
Het spookschip of De Vliegende Hollander, een fictief spookschip dat volgens de overlevering voor eeuwig in de omgeving van Kaap de Goede Hoop rondvaart
Het spookschip De Vliegende Hollander, een gothic novel van Frederick Marryat uit 1837-1839
Spookschip, een niet-aangemeerd schip zonder levende opvarenden